Wahlkreis 151 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 151
 Landtagswahlkreis 151, Nordrhein-Westfalen (1980 bis 2000), siehe Landtagswahlkreis Märkischer Kreis IV